Příjmení Bednarek nosí více významných osobností:

 Agnieszka Bednarek (* 1986) – polská volejbalistka
 Jan Bednarek (* 1996) – polský fotbalista
 Filip Bednarek (* 1992) – polský fotbalový brankář a reprezentant
 Sylwester Bednarek (* 1989) – polský atlet

Podobná příjmení 
 Bednár
 Bednárik